Медуэй:
 Медуэй (река)
 Медуэй (унитарная единица)